

Acronimi 
 Fattore di protezione UV – (acronimo dell'inglese Ultraviolet protection factor), quantificatore della protezione ai raggi ultravioletti del sole per i tessuti, analogo al fattore di protezione solare (in inglese SPF, Sun protection factor) usato invece per le creme.
 Union internationale de la presse francophone – associazione professionale internazionale di giornalisti di lingua francese.
 Universitat Pompeu Fabra – università di Barcellona

Codici 
 UPF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pforzheim (Germania)